een Romeins dichter, zie Publius Ovidius Naso
 een gemeente in de Italiaanse provincie Messina, zie Naso (Italië)
 een volk Panama, ook bekend als Teribe of Tjer-di, zie Naso (volk)
 een vissengeslacht uit de familie doktersvissen, zie Naso (geslacht)